Grießbach ist der Name von geographischen Objekten:

Gewässer:
 Grießbach (Donau), linker Zufluss der Donau vor Lechsend, Gemeinde Marxheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Grießbach (Großache), auch Griesbach, rechter Zufluss der Großache (Tiroler Achen) bei Erpfendorf, Gemeinde Kirchdorf in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Grießbach (Lech), rechter Zufluss des Lechs bei Grießau, Gemeinde Häselgehr, Bezirk Reutte, Tirol
 Grießbach (Püttlach), linker Zufluss der Püttlach vor Oberhauenstein, Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Grießbach (Weser), rechter Zufluss der Weser bei Uffeln, Stadt Vlotho, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen

Ort:
 Grießbach (Drebach), Ortsteil von Drebach, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Grießbach (Gemeinde Gnas), Ortsteil der Marktgemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grießbach (Gemeinde Sankt Gallen), Ortsteil der Marktgemeinde Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark

Grießbach ist der Familienname von Personen:
 Eberhard Grießbach (* 1935), ehemaliger deutscher Konteradmiral der Volksmarine
 Heinrich Grießbach (1891–1973), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer und Dekan
 Robert Grießbach (1886–1970), deutscher Chemiker

Siehe auch: 
 Griesbach
 Griesebach
 Griesenbach
 Grieslbach
 Grießebach
 Grisebach